Жмурово — топоним в России:
 Жмурово — деревня в Черемховском районе Иркутской области;
 Жмурово — село в Михайловском районе Рязанской области.